Leger steht für:

 Leger (Lenggries), Ortsteil von Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Leger (Samerberg), Ortsteil von Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Nieder-, Mittel- und Hochleger, Niveau von Weidematten in der Almwirtschaft
 Leger, einen Wurf beim Handball, siehe Wurftechnik (Handball) #Variationen gewisser Techniken

Leger ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Léger der Ältere (1594–1661), französisch-schweizerischer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Antoine Léger der Jüngere (1652–1719), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer

 Barry St. Leger (1737–1789), britischer Offizier
 Gus Leger (* 1974), tongaischer Rugby-Union-Spieler
 Heinz Leger (* 1961), österreichischer Filmautor und -regisseur
 Herbert Leger (1929–2007), deutscher Schriftsteller
 Johann Christoph David von Leger (1701–1791), württembergischer Architekt und Baumeister
 Manfred Leger (* 1954), deutscher Wirtschaftsingenieur
 Peter Leger (1924–1991), Karikaturist
 Renè Marc Leger (* 1975), deutscher Illusionist und Zauberkünstler, siehe Marc & Alex
 Teresa Leger Fernandez (* 1959), US-amerikanische Politikerin der Demokratischen Partei
 Wilhelm Leger (1894–1964), Oberbürgermeister in Biberach an der Riß 

Siehe auch:
 Ableger
 St. Leger
 Léger
 Werner Legère (1912–1998), deutscher Schriftsteller
 Legger